Георгий Григорьевич Ефименко (; , Екатеринослав — , Киев) — советский и украинский учёный-металлург, министр высшего и среднего специального образования Украинской ССР (1973—1984). Член-корреспондент АН УССР (1973). Доктор технических наук (1972), профессор, ректор ДМетИ (1970—1973). С 1984 г. профессор Киевского политехнического института.

Депутат Верховного Совета СССР 9-го созыва. Депутат Верховного Совета УССР (1974—1985). Член ЦК КПУ (1975—1985).

Лауреат Государственной премии УССР в науке и технике (1983).

Биография 
Трудовую деятельность начал на Днепропетровском металлургическом заводе имени Петровского.

Окончил Днепропетровский металлургический институт (1935—1940) по специальности «металлургия чугуна» и получил направление на работу на Криворожский металлургический завод.

Участник Великой Отечественной войны, демобилизовался в конце 1946 года.

Учился в аспирантуре ДМетИ, кандидат наук.

С 1951 г. — на работе в ЦК КПУ.

В 1955—1959 гг. — заместитель министра высшего образования УССР. По его инициативе и при активном участии в 1957 году был организован Ворошиловский горно-металлургический институт.

С 1959 г. — в Днепропетровском металлургическом институте, преподаватель, а в 1970—1973 гг. ректор.

В 1973—1984 гг. — министр высшего и среднего специального образования Украинской ССР.

Награды и звания 

Награждён орденами Ленина, Октябрьской Революции, Красной Звезды, Отечественной войны 2 степени, Трудового Красного Знамени, медалями. Заслуженный учитель Украины.

Примечания

Источники 
 
 К 100-летию со дня рождения Г. Г. Ефименко / Современная электрометаллургия. — 2017. — № 1 (126). — С. 53—55.
 Жизнь во имя науки и образования. К 100-летию со дня рождения Г. Г. Ефименко / М. И. Прилуцкий, В. П. Самарай // Металл и литьё Украины. — 2016. — № 8—10 (279—281). — С. 64—67.

Ссылки 
 , , 
 Грамоту ВР України отримує професор Єфименко Г. Г. (2007)

Выпускники Национальной металлургической академии Украины
Артиллеристы Великой Отечественной войны
Преподаватели Национальной металлургической академии Украины
Ректоры вузов Днепра
Члены-корреспонденты АН УССР
Заслуженные учителя Украины
Депутаты Верховного Совета СССР 9-го созыва
Министры высшего и среднего специального образования Украинской ССР
Делегаты XXV съезда КПСС
Делегаты XXVI съезда КПСС